Rino puede referirse a:

 Rino Romano, actor de voz canadiense.
 Rino Gaetano, cantautor italiano.
 Rino (seiyu japonesa).
 El personaje de ficción Rhino, de Marvel Comics.